Palmovka steht für:

 Palmovka (Prag), Knotenpunkt und Straße in Prag
 U-Bahnhof Palmovka, Metrostation in Prag